

Tin Herceg 
Tin Herceg (Varaždin, 2004.),

Hrvatski rukometni vratar, trenutno igrač GRK Varaždin 1930. 

Član mlađih dobnih skupina Hrvatske rukometne reprezentacije. Nastupio je na Mediteranskom prvenstvu za mlađe 2020. godine u Ateni, gdje je sa reprezentacijom osvojio 3. mjesto te je ujedno proglašen najboljim golmanom Mediterana u dvije godine starijoj konkurenciji. Dvije godine kasnije nastupio je ponovo na Mediteranskom prvenstvu za mlađe, ovoga puta u Ankari gdje je sa reprezentacijom također osvojio 3. mjesto te je ponovo bio uvršten u najboljih sedmero Mediterana. Nastupio je za kadetsku reprezentaciju na Europskom prvenstvu 2022. godine u Podgorici gdje su osvojili 5. mjesto.

Izvori 

 varazdinac-tin-herceg-najbolji-golman-mediteranskoga-prvenstva
 vijesti.hr/sport/hrvatskoj-bronca-na-mediteranskom-prvenstvu-varazdinac-tin-herceg-najbolji-golman